Zapad, jedna od četiri strane svijeta
 Zapadni svijet, naziv za države koje su kroz povijest bile pod utjecajem zapadnjačke kulture i običaja